

Saint 

 Saint Polycarpe, évêque de Smyrne, mort en 167.

Toponyme 

 Saint-Polycarpe, municipalité québécoise de la région de la Montérégie (Québec, Canada).
 Saint-Polycarpe, commune française de l'Aude.

Voir aussi 

 « Accord de la Saint-Polycarpe » ou « Accord du Lambermont », accord politique concernant des réformes institutionnelles belges, conclu le  et concrétisé dans les lois spéciales du .

Homonymie de toponyme